Kurtscheid steht für:

 Kurtscheid eine Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Kurtscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kurtscheid (1872–1961), deutscher Gewerkschafter 
 Bertrand Kurtscheid (1877–1941), deutscher Franziskaner und Kirchenrechtler